Добрила Костић (Пирот, 9. август 1919 — Београд, 10. мај 2004) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|3
|5
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1969. || Суфле (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Непријатељ народа (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1975. || Позориште у кући (ТВ серија) || Купчева супруга
|-
| 1975. || Живот је леп (ТВ серија) || Куварица
|-
| 1979. || Какав дан (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1919.
Умрли 2004.
Српске глумице
Југословенски глумци